Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i dentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 2008, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Travis Parrott e Filip Polášek che hanno battuto in finale 3–6, 7–6(4), 10–8, Rohan Bopanna e Maks Mirny.

Teste di serie

  Simon Aspelin /  Julian Knowle (quarti)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (primo turno)

  Michail Južnyj /  Miša Zverev (primo turno)
  Eric Butorac /  František Čermák (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

St. Petersburg Open 2008
ATP Tour 2008